Sun He (Zixiao) (孫和), nom estilitzat Zixiao (子孝), príncep de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes
 Sun He (Bohai) (孫河), nom estilitzat Bohai (伯海), general sota el senyor de la guerra Sun Quan durant la Dinastia Han Oriental